Axel Lewenhaupt kan syfta på:

 Axel Lewenhaupt (överste) (1626–1668), en svensk ämbetsman och militär
 Axel Lewenhaupt (diplomat) (1917–2018), en svensk greve, överceremonimästare och diplomat
 Axel Johan Lewenhaupt (1660-1717), svensk greve och sjömilitär 
 Axel Johan Lewenhaupt (1683-1709) svensk greve, militär och officer

Se även
 Axel Leijonhufvud
 Lewenhaupt – en grevlig svensk adelsätt
 Claes Axel Lewenhaupt (1757–1802), en svensk greve, militär, fideikommissarie och riksdagsledamot
 Mauritz Axel Lewenhaupt (1791–1868), en svensk greve och överståthållare